Ризерв има више значења:
 Ризерв (Висконсин)
 Ризерв (Луизијана)
 Ризерв (Монтана)
 Ризерв (Канзас)
 Ризерв (Нови Мексико)